Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2015 – dwudzieste mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 19 lipca – 1 sierpnia 2015 roku w dwóch miastach brazylijskiego stanu Minas Gerais. Tytułu zdobytego w 2013 roku broniła reprezentacja Szwecji.

Informacje ogólne 
Brazylia otrzymała prawa do organizacji turnieju w sierpniu 2014 roku. Początkowo zawody miały odbyć się w czterech miastach stanu Rio Grande do Sul, ostatecznie jednak zostały przeniesione do Minas Gerais.

Losowanie odbyło się 21 maja 2015 roku i w jego wyniku wyłoniono cztery sześciozespołowe grupy. Zespoły w pierwszej fazie rywalizowały systemem kołowym, a czołowe czwórki z każdej z grup awansowały do walki o medale, pozostałe zaś rywalizowały o miejsca 17–24. Miejsce zarezerwowane dla reprezentanta Oceanii otrzymała Serbia. Sędziowie zawodów.

Zawody były transmitowane w Internecie, a zgodnie z przedturniejowymi zapowiedziami zostały one zdominowany przez europejskie reprezentacje. W finale Francuzi okazali się lepsi od Duńczyków, zaś w meczu o trzecie miejsce Niemcy po dwóch dogrywkach pokonali Egipt.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Losowanie grup 
Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na sześć koszyków.

W wyniku losowania wyłonione zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16 
Zespoły zostały pogrupowane według wyników osiągniętych w gronie czterech najlepszych drużyn w swoich grupach.

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 11–12

Mecz o miejsca 13–14

Mecz o miejsca 15–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2015
2015 w piłce ręcznej
2015 w Brazylii
Piłka ręczna w Brazylii
Sport w Minas Gerais